Viktor Emanuel (italienisch Vittorio Emanuele) ist der Name folgender Personen:

 Viktor Emanuel I. (1759–1824), König von Sardinien (1802–1806), König von Sardinien-Piemont (1814–1824)
 Viktor Emanuel II. (1820–1878), König von Sardinien-Piemont (1849–1861), König der italienischen Monarchie (1861–1878)
 Viktor Emanuel III. (1869–1947), König Italiens (1900–1946), Kaiser der italienischen Kolonie Äthiopien (1936–1941)
 Viktor Emanuel von Savoyen (* 1937), Oberhaupt des Hauses Savoyen

Siehe auch:
 Victor Manuel